„Красива Лужица“ (, на долнолужишки: Rědna Łužyca) е химн на лужишките сърби, чийто автор e лужишко-сръбският поет Хандрий Зейлер (1804-1872).

Външни препратки 
Звуков запис“
Rjana Łužica tudzież 

Лужишки сърби
Химни